Missaen est un patronyme notamment porté par : 
 Pierre Messiaen (1883-1957), homme de lettres français et traducteur de Shakespeare. 
et ses deux fils 
 Olivier Messiaen (1908-1992), compositeur, organiste et pianiste français 
 Alain Messiaen  (1912-1990), poète français

(11050) Messiaën est un astéroïde découvert en 1990 et nommé d'après Olivier Messiaen